Кубок Угорщини з футболу 2015–2016 — 76-й розіграш кубкового футбольного турніру в Угорщині. Титул здобув Ференцварош.

Календар

Третій раунд 

|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|13 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|14 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|15 жовтня 2015

|-
|colspan="3" style="background-color:#97DEFF"|21 жовтня 2015

|}

1/8 фіналу 
Перші матчі пройшли 28 жовтня, а матчі-відповіді - 18 листопада 2015 року.

|}

1/4 фіналу 
Перші матчі пройшли 9-10 лютого, а матчі-відповіді - 1-2 березня 2016 року.

|}

Півфінали 
Перші матчі пройшли 16 березня, а матчі-відповіді - 12-13 квітня 2016 року.

|}

Фінал

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Офіційні документи
 Кубок Угорщини на soccerway

2015—2016
Угорщина
Угорщина
2015 в угорському спорті
2016 в угорському спорті